Le terme Comité technique peut désigner divers organismes ou instances :
 un comité technique de l'Organisation internationale de normalisation (en anglais, ISO TC pour : Technical Committee) ;
 un comité technique de la fonction publique française, une instance de représentation des personnels fonctionnaires  ;
 un Comité technique d'établissement, dans la fonction publique hospitalière (FPH) française - anciennement comité technique paritaire de la FPH.